Abdelmajid Fredj, natif de Mahrès, est un banquier et homme d'affaires tunisien.

Diplômé de la faculté des sciences économiques puis de l'École nationale d'administration (ENA) de Tunis, il commence sa carrière à la Banque centrale de Tunisie (BCT) qu'il informatise en 1973 après un stage d'une année passée à New York.

Il occupe par la suite le poste de vice-gouverneur de la BCT avant de devenir PDG de la Société tuniso-saoudienne d'investissement et de développement puis de la Banque tuniso-koweïtienne de développement. Par la suite, il devient PDG de la chaîne hôtelière Abou Nawas.

Références

Liens externes 
 Portrait d'Abdelmajid Fredj

Homme d'affaires tunisien
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à Mahrès